Бе́ньями́н За́длер (; род. 12 февраля 1971) — немецкий киноактёр. Лауреат премии «Бэмби» 2007 года.

Биография 
Сын графического дизайнера-немца и учительницы-британки. До 5 лет проживал с родителями в Канаде, в 1976 году переехав с ними в Германию. Получил образование в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Играл в театрах Англии и в Гамбурге. Кроме того, посещал семинары Стеллы Адлер и Сьюзен Батсон в Нью-Йорке. 

Начал свою карьеру как актёр в 1994 году в немецких триллерах «Wolffs Revier» и «SK-Babies». В 2001 году он появился в немецко-итальянском фильме «Мария Магдалена» в роли Иоанна Крестителя. В 2002 году он снимался ещё в двух религиозных фильмах: «Апокалипсис» с Ричардом Харрисом и «Лютер» с Джозефом Файнсом и Питером Устиновым. В 2003 году исполнил роль молодого императора Октавиана в фильме «Римская империя: Август».

В 2006 году сыграл роль доктора в фильме «Dresden». В 2007 году обратил на себя внимание ролью юриста и отца дочери, пострадавшей от талидомида, в фильме «Contergan». За этот фильм в том же году получил премию «Бэмби». В интервью признался, что он гордится тем, что снялся в фильме, повлиявшем на решения немецкого парламента, впоследствии увеличившего финансовые компенсации жертвам применения талидомида.

Семья 
Беньямин Задлер живёт в Берлине со своей девушкой Изабеллой Паркинсон и их дочерью.

Награды 
 «Бэмби» (2007) — за телефильм «Side Effects»(aka «Countergan»)
Беньямин Задлер был дважды номинирован по категории «лучший актёр»:
 за телефильмы «Side Effects»(aka «Countergan») и «Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen» на премию «German Television Award»(2008).
 за телефильм «Krupp — Eine deutsche Familie» на премию «Bavarian TV Award» (2009).

Фильмография

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Актёры по алфавиту